Les langues berbères de l'Ouest constituent une branche des langues berbères, elles comprennent deux langues en voie de disparition.
Le zenaga.
Le tetserret.

Lexique 
Le tableau présente son lexique des langues berbères de l'Ouest et tamasheq, selon Lameen Souag (2017):

Références 

Langue berbère de l'Ouest
Langue au Maghreb
Inventaire de langues